Трек () — у загальному сенсі — доріжка:

 Велогонки на треку — спортивна споруда, призначена для проведення велосипедних перегонів (велотрек, велосипедний спорт), іноді мотоциклетних (мотоциклетний спорт).
 Трек (ядерна фізика) — область іонізації, яку залишає за собою швидка заряджена частинка в речовині (бульбашковій камері чи камері Вільсона).
 Трек (музика) — аудіотрек або саундтрек, доріжка фонограми, а також сама фонограма, музична композиція.
 Трек — концентрична доріжка на поверхні магнітного або оптичного диску, поверхня носія інформації, яка використовується для запису даних.

Джерела

Див. також 
 Трекер
 Трекінг
 Трак
 TRAC
 Track
 Шлях
 Слід
 Маршрут
 доріжка
 Траса
 Трасування

Посилання

Примітки 

Апаратне забезпечення